Михаи́л Яно́вский:
 
 Яновский, Михаил Иосифович (1888—1949) — российский учёный, член-корреспондент АН СССР (1943), инженер-контр-адмирал.